André Duval peut désigner :
 André Duval (1920–2018), un écrivain et historien québécois ;
 André Duval (1564-1638), un théologien catholique, professeur et prédicateur français.